Siefkes ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Siefkes (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Dirk Siefkes (1938–2016), deutscher Informatiker
 Patrick Siefkes (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Wilhelmine Siefkes (1890–1984), deutsche Schriftstellerin niederdeutscher Sprache